Nighy ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Nighy (* 1949), britischer Schauspieler
 Mary Nighy (* 1984), britische Schauspielerin.